Pułki piechoty (strzelców) noszące w nazwie numer 150:

 150 Rezerwowy Pułk Piechoty – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP występujący w planach osłony mobilizacji od 1926
 150 Tamański Pułk Piechoty – oddział piechoty Armii Imperium Rosyjskiego wchodzący w skład 38 DP